Heladiusz – męczennik w Libii (wraz z diakonem Teofilem), wspomnienie 8 stycznia
 Heladiusz (zm. ok. 244) – męczennik (wraz z Crescensem, Dioscoridesem i Pawłem), wspomnienie 28 maja
 Heladiusz z Auxerre (zm. 387) – biskup Auxerre, wspomnienie 8 maja
 Heladiusz z Toledo (zm. 633) – arcybiskup Toledo, wspomnienie 18 lutego